

Geografia 
 Cile
 Lo Espejo – comune nella provincia di Santiago
 Spagna
 Espejo – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Venezuela
 Pico Espejo – vetta della Sierra Nevada nella Cordigliera delle Ande

Persone 
 Antonio de Espejo – imprenditore ed esploratore spagnolo
 Eugenio Espejo – filosofo, medico, scrittore, avvocato, giornalista e ideologo politico ecuadoriano